Tiron är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilhelm Lilljeborg 1865. Tiron ingår i familjen Synopiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Tiron